Le terme Route 163 peut désigner plusieurs routes :
 BR-163, au Brésil
 Route nationale 163, en France